Pertenstein steht für:
 Pertenstein, ein Ortsteil der Stadt Traunreut
 Schloss Pertenstein, ein Schloss in Traunreut